Боксгольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Боксгольм — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.